Moskalenko est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Aleksandr Moskalenko (né en 1969), un gymnaste trampoliniste russe
Anastasiia Moskalenko (née en 2000), une athlète handisport ukrainienne
 Edouard Moskalenko (né en 1971), un ancien joueur de handball russe
 Kirill Moskalenko (1902-1985), un militaire, maréchal de l'Union soviétique
 Tamara A. Moskalenko, une paléontologue